Бенедикта Бьєльбо (швед. Bengta Sunesdotter ; померла 1261) була шведською дворянкою і центральною фігурою в інциденті, відомому як викрадення дівчини з Врети, де вона, як і її мати, принцеса Гелена Шведська до неї, та її дочка Інгрід Свантеполксдоттер була викрадена з абатства Врета (Vreta kloster) чоловіком, за якого вона пізніше вийшла заміж. Її викрадення стало темою народної пісні «Викрадення молодого Ларса» (Junker Lars klosterrov).

Біографія 
Бенедикта була дочкою принцеси Гелени і Суне Фолькессона. Вона була сестрою королеви Швеції Катаріни. Для навчання Бенедикту помістили в абатство Врета. У 1244 році вона була викрадена Ларсом Петерссоном, юстиціарем Естерґетланда, з яким вона подорожувала до Норвегії. Одна з теорій полягає в тому, що Ларс був онуком короля з династії Св. Еріка і хотів об’єднати цю династію з династією Бенедикти Сверкерів . Можливо, він також мав проекти на троні. Бенедикта кілька років жила з Ларсом у Норвегії. Після його смерті вона повернулася до Швеції і вийшла заміж за високопоставленого шляхтича Свантеполка Кнутсона, лорда Вібі, з яким у неї було кілька дочок, серед яких Інгрід та син Кнуд, який помер бездітним.

Посилання

Інші джерела 
 Agneta Conradi Mattsson  (1998) Riseberga kloster, Birger Brosa & Filipssönerna  (Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum) 
 Dick Harrison  (2002) Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige (Ordfront, Stockholm)

Пов’язане читання 
 Mia Korpiola (2009) Between Betrothal and Bedding: Marriage Formation in Sweden 1200-1600 (BRILL) 

Фолькунги
Рік народження відсутній
Померли 1261